Mount White ist der Name folgender geographischen Objekte:

Berge:
 Mount White (Antarktika)
 Mount White (Alberta), Kanada
 Mount White (Colorado) im Chaffee County, Vereinigte Staaten
 Mount White (Neuseeland) in der Region Canterbury

Orte:
 Mount White (New South Wales), Australien

Siehe auch:
 White Mountain